El Torneig de Doha 2017, també anomenat Qatar Total Open 2017, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La quinzena edició es va celebrar entre l'11 i el 18 de febrer del 2017, al International Tennis and Squash Complex de Doha, Qatar.

La tennista txeca Karolína Plísková va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
WTA Tour 2017